

Sigle 
Society of Petroleum Engineers – una associazione professionale a carattere internazionale
 SPE – Solid phase extraction (Estrazione in fase solida)
Sony Pictures Entertainment – società di produzione statunitense
SPE – nervo sciatico popliteo esterno, nome alternativo per il nervo peroneo comune.
SPE – Società Pubblicità Editoriale

Corpi Militari 
Servizio permanente effettivo, ufficialmente abbreviato in SPE, status giuridico nell'ambito delle forze armate italiane analogo a un contratto a tempo indeterminato

Codici 
 SPE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sepulot (Malaysia)